Memória (biológia)
 Memória (számítástechnika): Számítástechnikában használják
 Memória (játék) Párkereső kártyajáték